Benoist Stehlin, facteur de clavecins français ()
 Hans Georg Stehlin, paléontologue et géologue suisse (1870-1941)
 Johann Jakob Stehlin, architecte et personnalité politique suisse (1803-1879)
 Paul Stehlin, général et parlementaire français ()

Homonymie de patronyme